Christoph Crusius ist der Name folgender Personen:

* Christoph Crusius (Jurist) (1590–nach 1653), deutscher Jurist
 Christoph Crusius (Theologe) (1689–1770), deutscher Theologe und Pastor